

Geografia 
 Tarrés – comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna 
 Tarres – frazione del comune di Laces

Persone 
 Jordi Tarrés (1966) – pilota motociclistico spagnolo
 Carlos Torrent Tarres (1974) – ex pistard spagnolo
 Marc López Tarrés (1982) – tennista spagnolo
 Octavi Tarres Garcia (1977) – ex hockeista su pista spagnolo
 Pere Tarrés i Claret (1905-1950) – presbitero spagnolo, beato della Chiesa cattolica 
 Jordi Tarrés Páramo (1981) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo naturalizzato hongkonghese